Лејквуд Парк има више значења:
 Лејквуд Парк (Флорида)
 Лејквуд Парк (Тенеси)